Compass steht für
 die frühere Bezeichnung für das chinesische Satellitennavigationssystems Beidou, siehe Beidou (Satellitennavigation)
 Compass Group – ein britisches Nahrungsmittelunternehmen
 Compass Group Deutschland
 COMPASS-Experiment – ein Detektor am Teilchenbeschleuniger SPS
 COMPASS-1 – ein von Studenten entwickelter Kleinsatellit
 COMPASS-2 – ein von Studenten entwickelter Kleinsatellit (Nachfolger von COMPASS-1)
 Jeep Compass – ein SUV-Automodell
 Compass Verlag, Österreich
 Compass Yachtzubehör – ein Versandhaus für Wassersport-Ausrüstung und Segelmode.
 Compass Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Kompass

Abkürzung